Санабрія () — іспаномовне прізвище.

Відомі носії 
 Антоніо Санабрія (1996) — парагвайський футболіст, нападник.
 Даніель Санабрія (1977) — парагвайський футболіст, захисник.
 Лауреано Санабрія Руїс (1985) — іспанський футболіст, захисник.

Топоніми 
 Паласіос-де-Санабрія — муніципалітет в Іспанії.
 Пуебла-де-Санабрія — муніципалітет в Іспанії.

Іспанські прізвища